Michel Vermote ist der Name folgender Personen:

* Michel Vermote (Historiker) (* 1957), belgischer Historiker und Archivar 
 Michel Vermote (Radsportler) (* 1963), belgischer Radrennfahrer